Graeme Smith (1982) korosztályos válogatott skót labdarúgó, kapus (Peterhead FC)
 Graeme Smith (1983) skót labdarúgó, kapus (Brechin City FC)
 Graeme Smith (1976) Európa-bajnok, olimpiai bronzérmes skót úszó
 Graeme Smith (1981) válogatott dél-afrikai krikettező